Несколько кораблей ВМС Аргентины носили название ARA San Juan. Сан-Хуан буквально означает «»

 ARA San Juan (1911) — эскадренный миноносец типа «Мендоса»;
 ARA San Juan (1928) — гидрографическое судно;
 ARA San Juan (E-9) — эскадренный миноносец типа «Буэнос-Айрес»;
 ARA San Juan (S-42) — подводная лодка типа «Санта-Крус».

См. также 
 ARA (префикс)
 Сан-Хуан